Tenisový turnaj ATP Monte-Carlo Rolex Masters 2012 se konal ve dnech 16. až 22. dubna ve francouzském areálu Monte Carlo Country Club v Roquebrune-Cap-Martin poblíž monackého Monte Carla, a to na otevřených antukových dvorcích. Turnaj patřil do kategorie ATP World Tour Masters 1000. Odměny činily 2 427 975 EUR.

Do tenisové síně slávy Monte Carlo Country Clubu byl během turnaje uveden dvojnásobný vítěz Ivan Lendl.

Soutěž dvouhry vyhrál poosmé v řadě Španěl Rafael Nadal, když ve finále zdolal světovou jedničku Novaka Djokoviće. Jedná se o nejdelší šňůru titulů z jediného turnaje v otevřené éře tenisu.

Soutěž ve čtyřhře vyhráli obhájci titulu a americké světové jedničky Bob Bryan a Mike Bryan.

Finanční odměny

Dvouhra

Nasazení hráčů 
Prvních osm nasazených hráčů mělo v 1. kole volný los.
  Novak Djoković (finále)
  Rafael Nadal (vítěz)
  Andy Murray (čtvrtfinále)
  Jo-Wilfried Tsonga (čtvrtfinále)
  David Ferrer (2. kolo)
  Tomáš Berdych (semifinále)
  Janko Tipsarević (3. kolo)
  Nicolás Almagro (3. kolo)
  Gilles Simon (semifinále)
  Feliciano López (1. kolo)
  Juan Mónaco (1. kolo, skreč pro zranění pravého hlezna)
  Kei Nišikori (3. kolo)
  Fernando Verdasco (3. kolo)
  Florian Mayer (1. kolo)
  Jürgen Melzer (2. kolo)
  Alexandr Dolgopolov (3. kolo)

 Jiná forma účasti na turnaji 
Následující hráči obdrželi divokou kartu do hlavní soutěže:
  Benjamin Balleret
  Jean-René Lisnard
  Paul-Henri Mathieu
  Potito Starace 

Následující hráči postoupili z kvalifikace:
  Simone Bolelli
  Federico Delbonis
  Alessandro Giannessi
  Frederico Gil
  Victor Hănescu
  Michail Kukuškin
  Guillaume Rufin

 Odhlášení 
  Richard Gasquet (zranění ramene) 
  John Isner
  Gaël Monfils (natažené svalstvo)

 Pavouk 

 Finálová fáze 

 Horní polovina 
 1. sekce 

 Čtyřhra 
 Nasazené páry 
Všechny nasazené páry měly v 1. kole volný los.
  Bob Bryan /  Mike Bryan (vítězové)'''
  Max Mirnyj/  Daniel Nestor (finále)
  Michaël Llodra/  Nenad Zimonjić (semifinále)
  Mariusz Fyrstenberg /  Marcin Matkowski (2. kolo)
  Leander Paes/  Radek Štěpánek (čtvrtfinále)
  Mahesh Bhupathi /  Rohan Bopanna (2. kolo)
  Robert Lindstedt /  Horia Tecău (2. kolo)
  František Čermák /  Filip Polášek (2. kolo)

Pavouk

Finálová fáze

Horní polovina

Dolní polovina

Reference 

 Pavouk dvouhry
 Pavouk kvalifikace dvouhry
 Pavouk čtyřhry

ATP World Tour 2012
Monte Carlo Masters
Tenis ve Francii v roce 2012